Abdinov (in der weiblichen Variante Abdinova) ist der Familienname folgender Personen:

 Cavad Abdinov (* 1940), aserbaidschanischer Physiker
 Əhməd Abdinov (* 1945), aserbaidschanischer Physiker und ehemaliger Vizeminister für Bildung
 Övsət Abdinov (1944–2016), aserbaidschanischer Physiker